Ружек () — фамилия чешского происхождения. Женская форма — Ружкова ().

Известные носители 
 Ружек, Александр Антонович (1877—1930) — российский и советский военно-морской деятель и дипломат.
 Ружек, Иржи (род. 1967) — чешский фотограф.
 Ружек, Мартин (1918—1995) — чешский актёр.